L'édition 2005 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 14 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, František Čermák et Leoš Friedl celle de double.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Alberto Martín. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  au Brésil, soulevant ainsi son  de la saison. 

En double, la paire tchèque František Čermák - Leoš Friedl remporte son  en battant en finale José Acasuso et Ignacio González King. Il s'agit du  titre pour chacun dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2005
Sport au Brésil en 2005
Tennis en février 2005